Ла Перикера има више значења:

 Ла Перикера (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Перикера (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику